Бреа-де-Тахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 44,33 км². Население — 556 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида